Elizabeth Lynn ist der Name folgender Personen:

* Elizabeth A. Lynn (* 1946), US-amerikanische Autorin
 Elizabeth Cook-Lynn (* 1930), US-amerikanische Autorin und Professorin